Bandmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Theodor Bandmann (1820–1902), Hamburger Kaufmann, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft  
 Eugen Bandmann (1874–1948), deutsch-amerikanischer Jurist und Politiker (SPD)
 Günter Bandmann (1917–1975), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Manfred Bandmann (* 1947), deutscher Ingenieur, Hauptgeschäftsführer der Berufsgenossenschaft Bauwirtschaft
 Tony Bandmann (1848–1907), deutsche Pianistin, Malerin, Klavierpädagogin und Theoretikerin der Klaviertechnik
 Volker Bandmann (* 1951), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Sachsen